Grand Teton (berg), berg in de Amerikaanse staat Wyoming
Grand Teton National Park, nationaal park in Wyoming in de Verenigde Staten